FG poate fi:
 Fine Gael, partid politic din Republica Irlanda
 Guiana Franceză, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 Foggia, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 fg, comandă în sistemele de operare UNIX